Kořeny můžou být:
 Kořeny: Sága americké rodiny – americký román Alexe Haleyho z roku 1976
 Kořeny (seriál, 1977) – americký televizní seriál z roku 1977
 Kořeny (seriál, 1979) – americký televizní seriál z roku 1979
 Kořeny (seriál, 2016) – americký televizní seriál z roku 2016
 Kořeny (album) – album Jiřího Smrže z roku 2013